Fotino ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Fotino (1913–1996), rumänische Pianistin
 Mihai Fotino (1930–2014), rumänischer Schauspieler